Symsagittifera är ett släkte av plattmaskar. Symsagittifera ingår i familjen Sagittiferidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Symsagittifera